

Cinema 
Latin Lover – episodio del film I tre volti del 1965 diretto da Franco Indovina
Latin Lover – film di Cristina Comencini del 2015.

Musica 
Latin Lover – album di Gianna Nannini del 1982
Latin Lover – traccia dell'album Henna di Lucio Dalla del 1993
Latin Lover – traccia dell'album Così com'è degli Articolo 31 del 1996
Latin Lover – traccia dell'album Internettezza urbana dei Gem Boy del 2002
Latin Lover – singolo di Cesare Cremonini del 2002, dall'album Bagus
Latin Lover – Album Di Marco Ferraro Del 1993

Persone 
 Latin Lover – wrestler e attore messicano